Джеймс Макка́рти (; 12 ноября 1990, Глазго) — ирландский и шотландский футболист, полузащитник шотландского клуба «Селтик» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Маккарти был «Гамильтон Академикал», за который он начал выступать в 2006 году. За три сезона, во втором из которых «Гамильтону» удалось выйти в Шотландскую Премьер-лигу, Джеймс провёл в составе команды более 100 матчей.

16 июля 2009 года «Гамильтон» принял предложение по продаже Маккарти от английского клуба «Уиган Атлетик», в который футболист перешёл через пять дней. Цена трансфера составила 1.2 миллиона фунтов стерлингов, которые могли возрасти до 3 миллионов в зависимости от выступлений футболиста. За «Уиган» Маккарти выступал на протяжении четырёх сезонов в Премьер-лиге. В сезоне 2012/13 он в составе команды стал обладателем Кубка Англии, но при этом клуб покинул АПЛ. Сезон 2013/14 футболист начал в «Уигане», однако 2 сентября за 13 миллионов фунтов перебрался в клуб Премьер-лиги «Эвертон», который перед началом сезона возглавил бывший тренер «Уигана» Роберто Мартинес. Всего во всех турнирах Маккарти провёл за  133 матча, в которых отметился 8 забитыми голами.

Дебют игрока в составе «Эвертона» состоялся 14 сентября 2013 года, когда он вышел на замену в победной для  игре против «Челси» (1:0). Всего в свой первый сезон в составе «Эвертона» Маккарти вышел на поле в 34 матчах чемпионата Англии, а в матче последнего тура против «Халл Сити» забил свой первый гол в составе «Эвертона». Также в сезоне 2013/14 Джеймс принял участие в четырёх матчах Кубка Англии и одном матче Кубка лиги.

В сезоне 2014/15 Маккарти принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил два гола. Кроме того, футболист впервые в карьере сыграл в Лиге Европы, в которой вышел на поле 8 раз.

6 августа 2015 года стало известно, что Маккарти подписал новый контракт с «Эвертоном» до лета 2020 года.

Карьера в сборной 
В 2007 году Маккарти принял приглашение выступать за юношескую сборную Ирландии до 17 лет. За различные юношеские сборные Ирландии Джеймс играл до 2008 года. В 2008—2012 годах провёл 7 игр за молодёжную сборную Ирландии и забил один гол. При этом Маккарти заявлял, что его выбор между сборной Шотландии и сборной Ирландии зависит от того, кто раньше предложит ему место в своём составе.

В марте 2010 года в товарищеском матче со сборной Бразилии дебютировал в составе главной сборной Ирландии. Окончательно снят вопрос о том, за какую сборную будет выступать Маккарти был снят через год, когда игрок провёл первый официальный матч за ирландскую команду, выйдя на поле в отборочном матче к Евро-2012 против Македонии. В самом турнире Маккарти участия не принимал после того, как попросил у главного тренера национальной команды Джованни Трапаттони не включать его в заявку из-за того, что у его отца был выявлен рак.

В неудачном для ирландцев отборочном турнире к чемпионату мира 2014 Маккарти принял участие в 9 матчах из 10.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 28 матчей / 0 голов; 10 побед, 9 ничьих, 9 поражений.

Достижения

Командные 
«Гамильтон Академикал»
 Первый дивизион
 Чемпион (1): 2007/08
«Уиган Атлетик»
 Кубок Англии
 Обладатель (1): 2012/13

Индивидуальные 
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА: 2009
 Молодой игрок месяца шотландской Премьер-лиги (2): декабрь 2008, январь 2009
 Лучший молодой игрок сборной по версии ФАИ (1): 2012

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте «Кристал Пэлас» 
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Селтик»